Хи́льдесхайм (иногда Гильдесгейм; , ) — город в Германии, центр одноимённого района Хильдесхайм земли Нижняя Саксония. Расположен в 25 километрах юго-восточнее Ганновера. Население — около 100 тыс. жителей. Известен с IX века.

История 
В начале IX века, в 815 году, было основано епископство Хильдесхайм. В течение нескольких столетий городом управляло духовенство, прежде чем была построена ратуша и граждане получили некоторое влияние на управление. В 1300 году епископ вынужден был поделиться властью с горожанами, разрешив им иметь собственное городское право и собственную печать.

Протестантская Реформация победила в городе в 1542 году благодаря деятельности соратника Мартина Лютера Иоганна Бугенхагена.

Хильдесхаймское княжество-епископство было секуляризовано в ходе «Медиатизации» в 1803 году и стало светским княжеством. До 1807 года город и княжество находились под управлением Пруссии, а затем перешли в созданное Наполеоном Королевство Вестфалия. Тогда Хильдесхейм стал центром подпрефектуры в Дистрикте Хильдесхейм Департамента Окер (фр. Département de l’Ocker).
После Наполеоновских войн в 1813 году Хильдесхайм вошёл в состав Королевства Ганновер, а в 1823 году стал центром образованного округа Хильдесхейм. После Австро-прусской войны 1866 года вместе с Королевством Ганновер Хильдесхайм был аннексирован Пруссией и стал областным городом Провинции Ганновер.

Хильдесхайм был сильно повреждён во время Второй мировой войны в результате воздушных налётов в 1945 году, особенно 22 марта 1945 года. Центр города, который до этого сохранял характер Средневековья, просто прекратил своё существование. После войны он перестраивался в совершенно разных стилях. К счастью, большинство крупных церквей, две из них в настоящее время всемирное наследие ЮНЕСКО, были восстановлены вскоре после войны.

В 1980 году началась реконструкция исторического центра. Некоторые из старых зданий вокруг главной площади были снесены и заменены копиями подлинных построек.

Население 
 

 

 
¹ данные переписи

Достопримечательности 

 Хильдесхаймский собор (), средневековый католический собор, построен между 1010 и 1020 годами, в XI, XII и XIV столетиях подлежал реконструкции и расширению, после воздушных налётов в 1945 восстанавливался с 1950 по 1960 год. С 1985 года входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.
 Церковь Св. Михаила (), построенная в начале второго тысячелетия в романском стиле, с 1985 года входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.
 Соборный музей (), в котором находится большая коллекция религиозного искусства.
 Музей Рёмера и Пелицеуса (), является результатом объединения Музея Рёмера, основанного в 1844 году, и Музея Пелицеуса, основанного в 1911 году. В музее хранится одна из наиболее значительных европейских коллекций древнеегипетского и древнеперуанского искусства. Коллекция китайского фарфора этого музея занимает по своим размерам второе место в Европе.

Другие достопримечательности включают театр, оперетту, мюзиклы, драму, балет.

События 
 Джазовый фестиваль (), проходит на Пятидесятницу, ежегодно в мае или июне.
 M'era Luna Festival — крупнейший музыкальный фестиваль Германии, проводится ежегодно во вторые выходные дни августа.
Церковь святого Михаила была заложена в 1010 году (11 век)

Культура и образование 
 Университет Хильдесхайма (), основан в 1978 году. Его основные факультеты — социальные и информационные науки. В университете зарегистрировано около 5 тыс. человек. Инновации в области международного менеджмента и связи привлекают в университет зарубежных студентов.

Экономика 
Корпорации, которые находятся в Хильдесхайме:
 Bosch, производитель автомобильного и промышленного оборудования;
 Blaupunkt, дочерняя компания в концерне «Robert Bosch Corporation GmbH»;
 The Coca-Cola Company;
 Fairchild;
 Thyssen, оконные системы;
 Krupp, крупнейший концерн по производству листовой нержавеющей стали.
 Mettler-Toledo Garvens GmbH

Политика 
Список мэров города с 1803 года по настоящее время

СМИ и связь 
 Hildesheimer Relation, является одной из самых первых газет в Германии, издается с XVII века (1619—1620).
 10 июля 1908 года была открыта первая телефонная станция.

Транспорт 
Хильдесхайм имеет эффективную транспортную инфраструктуру — региональный центр для железной дороги (Intercity-Express), связан с автострадой (Autobahn), имеет гавань в Среднегерманском канале.

Города-побратимы 
  Ангулем, Франция, с 1965 года
  Эль-Минья, Египет, с 1975 года
  Уэстон-сьюпер-Мэр, Великобритания, с 1983 года
  Паданг, Индонезия, с 1988 года
  Галле, Германия, с 1990 года
  Геленджик, Россия, с 1992 года
  Павия, Италия, с 2000 года

Фотогалерея

См. также 
 Хильдесхаймские анналы

Ссылки 

 Официальный сайт

Города Нижней Саксонии
Университетские города Германии

Ганза
Районные центры Нижней Саксонии
Бывшие внерайонные города Германии
Бывшие внерайонные города Нижней Саксонии
Вольные города